Překvapení může být:

 nečekaná událost zpravidla spojená s neočekávanou emocí jedné či více osob
 moment překvapení – vojenský taktický prvek
 překvapivý dar – např. vánoční překvapení apod.
 Překvapení (časopis) – český zábavní a reklamní časopis
 Překvapení (povídka) – povídka Otakara Batličky

Externí odkazy